«Зелёный театр в Земфире» — полнометражный музыкальный фильм, построенный на видеоматериале концерта Земфиры в Зелёном театре парка Горького города Москвы. Это первый опыт Ренаты Литвиновой в музыкальном кино.

Сюжет 
Фильм содержит записи песен, исполненных в новой аранжировке на концерте Земфиры 8 июня 2007 года, а также монологи певицы Земфиры Рамазановой. Помимо кадров с концерта в фильме использованы недоступные ранее широкой публике документальные кадры из европейского турне весны 2007 года и осенних концертов в России.

Релиз 
Премьера фильма состоялась 21 февраля 2008 года. Затем фильм был выпущен в формате DVD в двух вариантах: обычном и подарочном двухдисковом издании. Подарочное издание содержит интервью с музыкантами, режиссёром Ренатой Литвиновой, а также фрагменты «Дежавю» тура. В формате Blu-ray фильм вышел 7 октября 2008 года.

Список песен 
 Почему
 П. М. М. Л.
 Любовь как случайная смерть
 Лондон
 Трафик
 Ракеты
 Доказано
 Созрела
 Брызги
 Маечки
 Во мне
 Мальчик
 Шкалят датчики
 Хочешь?
 Ариведерчи

Награды 
В  году признан лучшим музыкальным фильмом по версии независимой музыкальной премии «Степной волк», учреждённой музыкальным критиком Артемием Троицким.

Примечания

Ссылки 
 «Зелёный театр в Земфире» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»

Земфира
Музыкальные фильмы России
Фильмы России 2008 года